Striga je označení pro čarodějnici, ženského démona, případně upíra, objevující se ve slovanských jazycích. Odvozeno bylo z řeckého strix, puštík. Další přenesené významy mohou být:

binomická nomenklatura
 Striga (zárazovité) – rod bylin z čeledi zárazovitých
 striga – druhové jméno
 Helicella striga – suchomilka, měkkýš
 Muscicapa striga – lejsek šedý, pták

příjmení
 Ivan Striga – postava z románu Lodivod dunajský spisovatele Julesa Verna

v názvech uměleckých děl
 Striga (skladba) – skladba brněnské hudební skupiny Deloraine
 Striga (divadelní hra) – komická činohra Jonáše Záborského
 O krásnej strige – slovenský televizní film z roku 1994
 Striga z džungle – kniha, kterou napsal Amos Tutuola

různé
 striga – starořecká parcela na Starigradské pláni